Isabela (Alžběta) Marie Braganzská (portugalsky Princesa Isabel Maria de Bragança, celým jménem: Isabel Maria Alberta Josefa Micaela Gabriela Rafaela Francisca de Paula e de Assis Teresa Adelaide Eulália Sofia Carolina; 19. listopadu 1894, Kleinheubach – 12. ledna 1970, Řezno) byla portugalská infantka z panovické dynastie Braganzů. Sňatkem s knížetem Františkem Josefem z Thurn-Taxisu se stala členkou šlechtického rodu Thurn-Taxisů a kněžnou chotí.

Rodina 
Isabela Marie byla dcera Michaela, vévody z Braganzy a jeho manželky Marie Terezy z Löwenstein-Wertheim-Rosenbergu. V letech 1866–1920 byl její otec pretendentem portugalského trůnu.

Manželství a děti 
Isabela Marie se 23. listopadu 1920 provdala za prince Františka Josefa z Thurn-Taxisu, nejstaršího syna knížete Alberta z Thurn-Taxisu a jeho manželky arcivévodkyně Markéty Klementiny Rakouské. Spolu měli pět dětí:
 Princ Gabriel Thurn-Taxis (16. října 1922 – 17. prosince 1942), padl v bitvě u Stalingradu
 Princ Michael Thurn-Taxis (*/† 1922)
 Princezna Helena Thurn-Taxis (27. května 1924 – 27. října 1991)
 Princezna Marie Terezie Thurn-Taxis (10. září 1925 – 27. dubna 1997)
 Princezna Marie Ferdinanda Thurn-Taxis (19. prosince 1927 – 9. června 2018), ⚭ 1950 František Josef Hohenzollernský (15. března 1926 – 13. března 1996), rozvedli se následujícího roku

Tituly a oslovení 
 19. listopadu 1894 – 23. listopadu 1920 Její královská Výsost Isabela Marie Braganzská, infantka portugalská
 23. listopadu 1920 – 22. ledna 1952 Její královská Výsost dědičná kněžna Thurn-Taxiská, princezna z Braganzy, infantka portugalská
 22. ledna 1952 – 12. ledna 1970 Její královská Výsost kněžna z Thurn-Taxisu, princezna braganzská, infantka portugalská

Vývod z předků

Reference 

Isabela
Thurn-Taxisové
Isabela
Isabela
Narození v roce 1894
Narození 19. listopadu
Úmrtí v roce 1970
Úmrtí 12. ledna
Úmrtí v Řezně
Ženy